Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der türkischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1923 – 1931 – 1948 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020 – 2023

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen 

Stand: 19. November 2022

Austragungsorte von Auswärtsspielen

Länderspielbilanzen 

Die türkische Herren-A-Nationalmannschaft trat bis heute gegen 92 verschiedene Nationalmannschaften an.

Darunter sind:

 12 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 13 der derzeit 47 Nationalmannschaften der AFC
 1 der derzeit 11 Nationalmannschaften der OFC
 54 der derzeit abzüglich der Türkei 55 Nationalmannschaften der UEFA (kein Spiel gab es bisher gegen Zypern)
 4 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 6 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (kein Spiel gab es bisher gegen Argentinien, Bolivien, Peru und Venezuela)
 4 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), von denen alle zum Zeitpunkt der letzten Spiele der UEFA angehörten.

San Marino, Südkorea und Syrien mussten ihre höchsten Niederlagen gegen die Türkei hinnehmen. Die höchsten Niederlagen der Türkei folgten gegen England und Polen. Die Türkei war 1950 erster Länderspielgegner Syriens.

Die türkische Herren-A-Nationalmannschaft weist folgende Bilanzen auf (Stand: 19. November  2022):

Legende:

 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 Offizielle Länderspielliste der TFF (türkisch)
 RSSSF-Liste der Länderspiele der Türkei
 Länderspiele der Türkei und ausführliche Statistiken auf eu-football.info
 Länderspielliste der Türkei in den World Football Elo Ratings

Einzelnachweise 

Turkei
Landerspiele